In Kroatië:
Koprivna (Brestovac)
Koprivna (Šodolovci)
In Servië:
Koprivna (Črna na Koroškem)
Koprivna (Prijepolje)
In Tsjechië: Kopřivná